Бантам:

 Бантам — город в Индонезии, в прошлом важный торговый порт Голландской Ост-Индии.
 Бантам (1526—1687) — средневековое мусульманское государство.